Andrade är ett portugisiskt och spanskt (latinamerikanskt) efternamn.

Personer med efternamnet Andrade

Alfabetiskt sorterade
 Andrade (fribrottare) (född 1989), mexikansk fribrottare, artistnamn för Manuel Alfonso Andrade Oropeza

 Andréia Rosa de Andrade (född 1984), brasiliansk fotbollsspelare
 António de Andrade (1580–1634), portugisisk jesuitmunk och upptäcktsresande

 Billy Andrade (född 1964), amerikansk golfspelare

 Carlos Drummond de Andrade (1902–1987), brasiliansk poet

 Danilo Gabriel de Andrade (född 1979), brasiliansk fotbollsspelare med artistnamnet Danilo
 Diego de Souza Andrade (född 1985), brasiliansk fotbollsspelare

 Eduardo Gonçalves de Andrade (född 1947), brasiansk fotbollsspelare, känd som Tostão
 Edward Andrade (1887–1971), brittisk fysiker

 Fernão Pires de Andrade (död 1523), portugisisk upptäcktsresande
 Francisco d'Andrade (1859–1921), portugisisk operasångare

 Jéssica Andrade (född 1991), brasiliansk MMA-utövare
 Joaquim Pedro de Andrade (1932–1988), brasiliansk filmregissör
 Jorge Andrade (född 1978), portugisisk fotbollsspelare
 Jorge Andrade (dramatiker) (1922–1984) från Brasilien
 Jorge Carrera Andrade (1903–1978), brasiliansk poet
 Jorge Luís Andrade da Silva (född 1957), brasiliansk fotbollsspelare
 José Leandro Andrade (1901–1957), uruguayansk fotbollsspelare

 Leonor Andrade (född 1994), portugisisk sångerska
 Lu Andrade (född 1978), brasiliansk sångerska, artistnamn för  Luciana Andrade

 Mário de Andrade (1893–1945), brasiliansk författare
 Maxwell Cabelino Andrade (född 1981), brasiliansk fotbollsspelare

 Oswald de Andrade (1890–1954), brasiliansk författare

 Richarlison de Andrade (född 1997), brasiliansk fotbollsspelare, känd som Richarlison

 Tchinda Andrade (född 1979), kapverdisk skådespelare och transperson

Kronologiskt sorterade, inte komplett
 Fernão Pires de Andrade (död 1523) portugisisk upptäcktsresande
 António de Andrade (1580–1634) portugisisk jesuitmunk och upptäcktsresande
 Francisco d'Andrade (1859–1921) portugisisk operasångare
 Edward Andrade (1887–1971) brittisk fysiker
 Oswald de Andrade (1890–1954) brasiliansk författare
 Mário de Andrade (1893–1945) brasiliansk författare
 José Leandro Andrade (1901–1957) uruguansk fotbollsspelare
 Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) brasiliansk poet
 Jorge Carrera Andrade (1903–1978) brasiliansk poet
 Jorge Andrade (dramatiker) (1922–1984) från Brasilien
 Eduardo Gonçalves de Andrade, känd som Tostão (född 1947) brasiliansk fotbollsspelare
 Jorge Luís Andrade da Silva (född 1957) brasiliansk fotbollsspelare
 Billy Andrade (född 1964) amerikansk golfspelare
 Jorge Andrade (född 1978) portugisisk fotbollsspelare
 Maxwell Cabelino Andrade (född 1981) brasiliansk fotbollsspelare
 Andréia Rosa de Andrade (född 1984) brasiliansk fotbollsspelare
 Diego de Souza Andrade (född 1985) brasiliansk fotbollsspelare

Portugisiska efternamn
Spanska efternamn